Deckertown ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Deckertown (New York)
 Deckertown (Pennsylvania)